Bassetto – cognome italiano
 Adriano Bassetto – calciatore italiano
 Márcia Bassetto Paes – attivista brasiliana
 Neusa Bassetto – educatrice brasiliana

Pagine correlate 
 Corno di bassetto – strumento musicale